Gwendolyne – forma inglese del nome proprio di persona italiano Guendalina
Gwendolyne –  album di Julio Iglesias del 1970
Gwendolyne – canzone di Julio Iglesias, presentata all'Eurovision Song Contest 1970 e tratta dall'omonimo album

Pagine correlate
Gwendolen